Simone Fleischmann (* 14. Juli 1970 in München) ist eine deutsche Lehrerin. Sie ist seit Mai 2015 Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands.

Leben 
Nach dem Studium absolvierte sie ihren Vorbereitungsdienst als Hauptschullehrerin in Feldkirchen. Danach war sie an derselben Schule bis 2002 als Lehrkraft und Schulpsychologin tätig. 2003 wechselte sie als Konrektorin an die Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule Poing, 2007 wurde sie zur Leiterin der Schule berufen.

Engagement im BLLV 
Simone Fleischmann ist seit 1990 Mitglied im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV). Von 2002 bis 2007 leitete sie die Abteilung Berufswissenschaft im BLLV-Bezirksverband Oberbayern, von 2007 bis 2015 die Abteilung Berufswissenschaft BLLV Landesverband. Seit 2003 ist sie auch Mitglied des BLLV-Landesvorstands in verschiedenen Funktionen und Ämtern. Am 15. Mai 2015 wurde Simone Fleischmann mit einer Mehrheit von 88,7 Prozent zur Präsidentin des BLLV gewählt.

Im BLLV setzt sie sich dafür ein, die Probleme im schulischen Alltag der Politik und der Öffentlichkeit zu verdeutlichen. Sie kämpft für eine bessere Förderung der Schüler und die dazu notwendigen Rahmenbedingungen. Dazu initiierte sie Befragungen und Projekte, die in den Medien auf große Resonanz stießen. Zugleich macht sie sich dafür stark, dass in den Schulen moderne Lern- und Unterrichtsmethoden Standard werden, die auf den neuesten Erkenntnissen der Forschung basieren. Dazu zählen unter anderem kompetenzorientiertes Lernen und die Methode des Verständnisintensiven Lernens. Auch die Lehrerbildung muss aus ihrer Sicht reformiert werden.

Werke 
 Fleischmann, Simone / Rolletschek, Helga: Was tue ich, wenn ...?: Schwierige Situationen im Grundschulalltag. Oldenbourg, München 2003, ISBN 978-3-637-96069-5.
 Fleischmann, Simone / Rotte, Ursula / Wienerl, Irmintraud: Das Methoden-Handbuch für die Grundschule: Unterrichtsmethoden kennen und erfolgreich anwenden. Oldenbourg, München 2007, ISBN 978-3-637-00349-1.

Weblinks 
 Website des BLLV
 BLLV-Lehrerbefragung „Zeit für Bildung“
 BLLV-Lehrerbefragung 2014 zur Mittelschule
 BLLV-Lehrerbefragung zum Lehrplan PLus für die Grundschule

Einzelnachweise 

BLLV-Vorsitzender
Sachbuchautor
Deutscher
Geboren 1970
Frau
Schulleiter (Deutschland)